Francija je nastopila že na prvem evrovizijskem izboru leta 1956. Odtlej je bila odsotna le dvakrat, v letih 1974 in 1982. Francija je le enkrat zasedla zadnje mesto leta 2014. Zmagala pa je kar petkrat (1958, 1960, 1962, 1969, 1977). Leta 2021 je Francijo zastopal Barbara Pravi, ki je zasedla 2. mesto, kar je najboljša uvrstitev po letu 1991. 

Leta 2020 je bila Pesem Evrovizije odpovedana.

Odsotnosti 
Leta 1974 so že izbrali predstavnika in pesem, vendar so odstopili od izbora, ker je v tednu, o je potekal izbor, umrl francoski predsednik Georges Pompidou. Izbrana je bila pevka Dani, ki bi prepevala pesem La vie à 25 ans. 

Leta 1982 Francija ni nastopila na izboru zaradi »povprečnosti in pomanjkanja talentiranosti nastopajočih«.

Predstavniki

Reference 

Francoska glasba
Države udeleženke Pesmi Evrovizije